Джордж Хаддлстон (; 11 ноября 1869, округ Уилсон, Теннесси — 29 февраля 1960, Бирмингем, Алабама) — американский юрист и политик; выпускник юридической школы в Камберлендском университете, работал адвокатом в Бирмингеме; член либерального крыла Демократической партии; конгрессмен от 9-й округа Алабамы с 1915 по 1937 год — выступал по сельскохозяйственным вопросам и проблеме безработицы.

Биография

Работы 
 Random verses (1952)

Примечания

Литература 
 Barnard, William D. «George Huddleston, Sr., and the Political Tradition of Birmingham» // Alabama Review 36 (October 1983).
 Packer, Nancy Huddleston. In My Father’s House: Tales of An Unconformable Man. Santa Barbara, CA: John Daniel Publisher, 1988.

Ссылки 
 

Члены Палаты представителей от штата Алабама
Политики США XX века
Новый курс Рузвельта
Выпускники Камберлендской школы права
Выпускники Камберлендского университета